Ален Корбен (, 12 января 1936, Лонле-л’Аббе, департамент Орн) — французский историк, специалист по XIX веку.

Биография 
Родился в Нормандии. Окончил университет в Кане, где среди его преподавателей был Пьер Видаль-Наке. Профессор университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

Научные интересы 
Область интересов Корбена – история и этнография чувств или ощущений (своего рода параллель истории идей или  истории ментальностей). Отсюда его интерес к практикам конструирования и переживаниям мужского/женского, истории повседневности, частной жизни и способам проведения свободного времени, к истории тела, его ощущений и удовольствий. В ряде работ выступал как микроисторик. Наиболее известен его труд Миазм и нарцисс: обоняние и общественное воображение в XVIII-XIX веках (1982), переведенный на многие языки.

Основные труды 
 Архаика и современность в провинции Лимузен XIX века/ Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle (1845-1880) (1975, переизд. 1999)
 Девушки напрокат. Секс, нищета и проституция в XIX веке/ Les Filles de noces. Misère sexuelle et prostitution (XIXe siècle) (1978, переизд. 1982)
 Миазм и нарцисс. Обоняние и социальное воображение в XVIII-XIX веках/ Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social,  XVIIIe-XIXe siècles  (1982, переизд. 1986)
 Селение людоедов/ Le Village des « cannibales» (1986, переизд. 1990)
 Территория пустоты. Запад и тяга к побережью/ Le Territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840 (1988, переизд. 1990)
 Время, желание и ужас. Очерки XIX века/ Le Temps, le Désir et l’Horreur. Essais sur le XIXe siècle (1991, переизд. 1998)
 Колокола земли. Звуковой пейзаж и культура ощущений в селах XIX века/ Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle (1994, переизд. 2000)
 Пришествие досуга (1850-1960)/ L’Avènement des loisirs (1850-1960) (1995,  переизд. 2001, с коллективом авторов), 
 Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu (1798-1876) (1998, переизд. 2002)
 Девятнадцатый век в зеркале двадцатого/ Le XIXe siècle au miroir du XXe (2002)
 Гармония удовольствий. Манера наслаждаться от эпохи Просвещения до пришествия сексологии/ L’Harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à l’avènement de la sexologie (2007)
 Герои французской истории в рассказах моему сыну/ Les Héros de l'histoire de France expliqués à mon fils (2011)
 История мужественности/ Histoire de la virilité, tome 1, De l'antiquité aux lumières, L'invention de la virilité (2011, с Жоржем Вигарелло и др.)
 Histoire de la virilité, tome 2, Le triomphe de la virilité, Le XIXe siècle (2011, с Жоржем Вигарелло и др.)
 Histoire de la virilité, tome 3, La virilité en crise?, Le XXe-XXIe siècle (2011, с Жоржем Вигарелло и др.)

Признание 
Труды Корбена переведены на английский, немецкий, испанский, нидерландский, чешский и др. языки.

Публикации на русском языке 
Ароматы частной жизни
История тела. Под редакцией Алена Корбена, Жан-Жака Куртина, Жоржа Вигарелло. Т. 1, 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012, 2014

Примечания

Литература 
 Alain Corbin, Historien du sensible. Entretiens avec Gilles Heuré. Paris: La Découverte, 2000 
Imaginaire et sensibilités au XIXe siècle. Études pour Alain Corbin/  Anne-Emmanuelle Demartini, Dominique Kalifa (dir.). Paris: Créaphis, 2006

Историки Франции
Культурологи Франции
Родившиеся в Нормандии
История повседневности